Czarna księga – holenderski dramat wojenny
 Czarna księga – dokument o zbrodniach nazizmu